Сена — многозначный термин.

Топоним
 Сена — река во Франции.
 Сена — город и муниципалитет в Испании.
 Сена — река в Канаде.
 Сена — город в Мозамбике.

Часть топонима
 Сена Галльская (Сеногаллия) — город Цизальпийской Галлии; ныне итальянский город провинции Анкона.
 Департамент Сены — бывший департамент во Франции.
 Сена и Уаза — бывший департамент во Франции.
 Сена и Марна — департамент Франции.
 Сен-Сен-Дени — департамент Франции.
 О-де-Сен — департамент Франции.

Фамилия
 Сена, Доминик (род. 1949) — американский кинорежиссёр и клипмейкер.
 Сена, Жозе (род. 1955) — португальский легкоатлет.
 Сена, Жоржи де (1919—1978) — португальский поэт, прозаик, филолог, эссеист, переводчик.
 Сена, Лев Аронович (1907—1996) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

Другое
 Сена — устаревшее искажённое название японской денежной единицы «сэн» (1/100 иены)

См. также 
 Сенна
 Сено (значения)